Алекса́ндр Ря́бов: 
 Рябов, Александр Валентинович (род. 1975) — российский легкоатлет, спринтер.
 
 Рябов, Александр Михайлович (1904—1977) — буровой мастер, стахановец.
 Рябов, Александр Николаевич (1888—1938) — советский государственный, партийный и профсоюзный деятель, ответственный секретарь Брянского губкома ВКП(б).